Die folgenden Personen waren Äbte des Stiftes Ranshofen:

Literatur 
 Rudolf Wolfgang Schmidt: Das Augustiner Chorherrenstift Ranshofen. In Land Oberösterreich (Hrsg.): 900 Jahre Stift Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg (S. 139–148). Oberösterreichischer Landesverlag: Linz, 1984.

Weblinks 
 Pritz, Franz Xaver: Geschichte des aufgelassenen Stiftes der regulirten Chorherren des heiligen Augustin zu Ranshofen in Oberösterreich. K.u.k. Hof- und Staatsdruckerei: Wien, 1857. OÖLB

Ranshofen
!